Нурали — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Топонимы 
 Нурали — исчезнувшее село в Раздольненском районе Республики Крым.
 Нурали — хребет Южного Урала.

Персоналии 
 Нурали, Бяшим Юсупович (1900—1965) — туркменский поэт, живописец, основоположник нового искусства Туркмении, первый народный художник Туркменской ССР, народный поэт и певец Туркмении, заслуженный учитель Туркменистана.